Miejscowości w USA:
 Tarrant – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tarrant (ang. Tarrant County) – w stanie Teksas

Postacie literackie:

 Gerald Tarrant – główny bohater cyklu powieści C. S. Friedman Trylogia Zimnego Ognia